San Luis Potosí – Mexikó tagállama
 San Luis Potosí – az azonos nevű tagállam fővárosa